Helcion pectinata är en snäckart som först beskrevs av Born 1778.  Helcion pectinata ingår i släktet Helcion och familjen skålsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skålsnäckor
pectinata